Milošević je hrvatsko, srpsko i crnogorsko prezime. Prezime je patronim, izvedeno od osobnog imena Miloš.

Poznati nositelji prezimena 
 Ante Milošević, hrvatski arheolog
 Andrija Milošević, crnogorski glumac
 Boris Milošević, hrvatski rukometni sudac
 Danny Milosevic, australski nogometaš
 Domagoj Ivan Milošević, hrvatski ministar
 Miloš Milošević (glumac), američki glumac
 Miloš Milošević (plivač), hrvatski plivač i trener
 Miloš Milošević (znanstvenik), hrvatski i crnogorski znanstvenik
 Miroslav Milošević (1985. - ), austrijski nogometaš
 Savo Milošević (1973), srpski nogometaš
 Slobodan Milošević (1941. – 2006.), jugoslavensko-srpski političar i diktator

Podrijetlo prezimena u Hrvatskoj 
Miloševići su iz okolice Kraljevice, a prema nekim izvorima i iz Udbine ili iz Bosne. U Hrvatskoj danas živi oko tri tisuće Miloševića

Miloševići iz Sinjske krajine gotovo svi su starinom porijeklom iz okolice Konjica odkud su izbjegli od turskog progona do kraja 16. stoljeća. 
Još do danas je ostalo sačuvano nekoliko nadgrobnih ploča s natpisom na hrvatskoj ćirilici prezimena Milošević. Zna se da je jedan preostali Milošević prešao na islam i vremenom uzeo prezime Dedić, njegovi potomci i danas žive oko Konjica.

Miloševića Hrvata je bilo kod Gornje Podstrane.

Prezime Milošević u Hrvata je postojalo u još nekim krajevima, ali je nestalo prerastanjem obiteljskog nadimka u prezime.

Povijesni izvori o prezimenu Milošević

Grb

Izvori

 Hrvatska prezimena
 Srpska prezimena
 Crnogorska prezimena